Anna Kristina Sulzbašská, princezna z Piemontu (Anna Kristina Luisa; 5. února 1704 – 12. března 1723, Turín), také známá jako Kristina Falcká, byla princezna z Bavorského kraje ze Svaté říše římské a první manželka Karla Emanuela Savojského, prince z Piemontu, dědice trůnu Sardinského království. Zemřela během porodu ve věku 19 let.

Biografie 
Anna Kristina Luisa se narodila falckraběnka sulzbašská. Byla dcerou Teodora Eustacha, prince sulzbašského (1659–1732), hlavy římskokatolické kadetské linie bavorské dynastie Wittelsbachů, a princezny Eleonory Hesensko-Rheinfelsko-Rotenburské (1675-1720), dcery Viléma, lantkraběte hesensko-rotenburského. Její rodiče se vzali v roce 1692, Anna Kristina byla jejich osmé dítě.

Kristinin starší bratr Jan Kristián (1700–1733) se po jejich otci stal falckrabětem, také se stal jure uxoris markrabětem z Bergenu op Zoom; jeho syn, Karel Teodor, bavorský kurfiřt, byl posledním ze seniorské linie dynastie Wittelsbachů. Její starší sestra Františka Kristina se stala kněžnou-abatyší v Thornu a později důležitějšího bezprostředního kláštera v Essenu. Kristina byla sestřenicí druhé manželky svého manžela Polyxeny Hesenské, sardinské královny, Karolíny Hesenské, kněžny de Condé, a Kristýny Hesenské, kněžny di Carignano.

Dne 15. března 1722 se ve Vercelli provdala za Karla Emanuela Savojského, prince z Piemontu a pozdějšího krále Sardinie. Byl druhým synem Viktora Amadea II., vévody savojského, krále Sardinie, a Anny Marie d'Orléans a byl dědicem savojského trůnu od roku 1715 po smrti Viktora Amadea, prince z Piemontu. Následující rok porodila syna, kterému byl udělen titul vévody z Aosty. Zemřela o několik dní později 12. března 1723 ve věku devatenácti let v Turíně. Její jediné dítě zemřelo v roce 1725 ve svém druhém roce, takže nezanechala žádné přímé potomky. Byla pohřbena v turínské katedrále a v roce 1786 byla přemístěna do baziliky Superga v Turíně.

Potomci 
 Princ Viktor Amadeus Teodor Savojský (7. března 1723 – 11. srpna 1725), zemřel v dětství; pohřben v bazilice Superga.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Savojští
Bavorské princezny
Savojské princezny
Narození v roce 1704
Narození 5. února
Úmrtí v roce 1723
Úmrtí 12. března
Pohřbení v katedrále v Turíně
Pohřbení v bazilice Superga
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy